Колодіївська сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Колодіївська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Колодіївська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Колодіївська сільська рада — колишня назва Ялинівської сільської ради, Житомирська область, Пулинський район